Superliga 2004 (Kazachs Суперлига) was het dertiende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het dertiende seizoen van de competitie die anno 2013 Premjer-Liga heet, werd gespeeld van 3 april t/m 2 november 2004.

De meeste voormalige Sovjetrepublieken hadden één topteam, dat door ervaring, opgedaan op het hoogste niveau van de USSR een dusdanige voorsprong had op de andere teams in de nieuwe competities, dat ze de eerste paar jaar na de onafhankelijkheid moeiteloos kampioen konden worden. Kazachstan was dat betreft een uitzondering: de titel die Qayrat-Almatı QTJ dit jaar behaalde, was pas de tweede. Het lukte de ploeg niet om ook de dubbel te veroveren, want in de bekerfinale was Taraz FK met 1-0 te sterk. Van alle Kazachse clubs voldeed alleen kampioen Qayrat-Almatı QTJ aan de eisen van de UEFA; de club mocht deelnemen aan de Champions League, maar de UEFA-cup moest het in 2004/06 zonder Kazachse inbreng stellen.

De topscorerstitel moesten de Oezbeek Ulug'bek Baqoyev (van Tobıl FK Qostanay) en Kazach Arsen Tlexugov (van Qayrat-Almatı FK) dit jaar delen; beiden scoorden 22 maal (eerstgenoemde inclusief 3 penalty's, de laatste inclusief 5) in de mega-competitie, die voor het eerst 19 ploegen, dus 36 wedstrijden, omvatte.

Vorig seizoen was het eigenlijk de bedoeling dat de nummers 16 en 17 van de competitie zouden degraderen; de nummers 14 en 15 speelden zelfs promotie-/degradatiewedstrijden tegen teams uit de Pervoj-Liga, maar uiteindelijk bleven alle ploegen in de Premjer-Liga en promoveerden de kampioen van de Eerste Divisie, Yassı-Sayram FK, en de winnaar van een van de drie promotie-/degradatiewedstrijden, Almatı FK. Aan het eind van het onderhavige seizoen degradeerden vier ploegen: Aqjayıq FK Oral, Qaysar FK Qızılorda en Semey FK. Yassı-Sayram FK trok zich onverwachts vlak vóór het nieuwe seizoen terug, zodat ook de verliezer van de promotie-/degradatiewedstrijd, Almatı FK, op het hoogste niveau actief kon blijven. Slechts één club uit de Pervoj-Liga promoveerde, zodat de liga een seizoen later met 16 teams van start kon gaan.

Clubs

Kaart

Eindstand 2004

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1 Wegens het te laat betalen van transfergelden kreeg Astana-1964 FK|Jenïs FK Astana 3 punten in mindering.

2 Wegens het verlaten van het veld en het onheus bejegenen van de scheidsrechter in de wedstrijd tegen  Esil-Bogatır FK Petropavl werd Qaysar FK Qızılorda na de 29ste speeldag uit de competitie gezet; de resterende 9 wedstrijden werden tot reglementaire 0-3-nederlagen uitgeroepen.

3 Na de 26ste speeldag werd Aqjayıq FK Oral uit de competitie gezet wegens herhaalde vergrijpen tegen de regels; de resterende 2 wedstrijden werden tot reglementaire 0-3-nederlagen uitgeroepen.

Resultaten 2004

4 Wegens het verlaten van het veld en het onheus bejegenen van de scheidsrechter in de wedstrijd tegen Esil-Bogatır FK Petropavl werd Qaysar FK Qızılorda na de 29ste speeldag uit de competitie gezet; de resterende 9 wedstrijden werden tot reglementaire 0-3-nederlagen uitgeroepen.

5 Na de 26ste speeldag werd Aqjayıq FK Oral uit de competitie gezet wegens herhaalde vergrijpen tegen de regels; de resterende 2 wedstrijden werden tot reglementaire 0-3-nederlagen uitgeroepen.

6 Reglementaire 0-3.

Promotie-/degradatiewedstrijd

Topscorers 2004

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2004

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2004